Куп европских шампиона 1982/83. је било 28. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 25. маја 1983. на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини. У том мечу Хамбургер је победио Јувентус са 1-0. Хамбургеру је то била прва титула.

Резултати

Предквалификације

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1982/83.
 Куп победника купова 1982/83.

Спољашње везе 
 Сезона 1982/83. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1982/83. у УЕФА такмичењима